Kararname è una parola della lingua turca che viene utilizzata per indicare un proclama o un decreto governativo.

Nella storia dell'Impero ottomano e poi della Turchia molti sono i kararnami che si ricordano. Tra i più famosi citiamo:
Kararname del 1296, per il sistema monetario ottomano;
 I decreti annuali o i livelli di coscrizione per l'esercito, a seguito delle riforme del sultano Mahmud II;
Kararname di Ali, il Decreto di Ali emanato nel 1867 durante l'era Tanzimat;
Kararname (Lega di Prizren), emesso dalla Lega di Prizren nel 1878;
Hukuk-i Aile Kararnamesi, codice della famiglia ottomano del 1917.
Kur'a Kararnamesi, decreto del 1870 per la riorganizzazione dell'esercito ottomano.

"Kararname" è anche il termine utilizzato per riferirsi ad una sentenza emessa da un tribunale.

Note